Turbio (rijeka u Venezueli)
 Turbio (rijeka u Čileu), u regiji Coquimbo, Čile
 Turbio (rijeka u Argentini), teče kroz Argentinu